Liszunov, orosz családnév
 Borisz Pavlovics Liszunov (1898–1946) szovjet repülőgéptervező
 Liszunov Li–2, szovjet repülőgéptípus